De finale van de Jaarbeursstedenbeker van het seizoen 1970/71 werd gehouden op 28 mei en 3 juni 1971. Het Engelse Leeds United nam het op tegen het Italiaanse Juventus.

De heenwedstrijd ging oorspronkelijk door op 26 mei 1971. Door de zware regenval kwam het veld onder water te staan. De wedstrijd werd na 51 minuten - en bij een 0-0 stand - gestaakt en enkele dagen uitgesteld. Op 28 mei namen Juventus en Leeds het opnieuw tegen elkaar op onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Lau van Ravens. Het duel eindigde ditmaal op 2-2. Ook de terugwedstrijd, die al enkele dagen later volgde, eindigde op een gelijkspel. In Leeds werd het 1-1, waardoor de Engelsen voor de tweede maal de Jaarbeursstedenbeker in ontvangst mochten nemen.

Wedstrijdgegevens

1971
Leeds United AFC
Juventus FC
Voetbal in 1971
Jaarbeurs
Jaarbeurs